Гран-при Португалии 2020 года (официально ) — двенадцатый этап обновлённого календаря чемпионата мира Формулы-1, был включен из-за пандемии COVID-19. Прошёл 23—25 октября на трассе «Портимао» в Португалии. Это был 26-й Гран-при в истории Гран-при Португалии, в том числе 17-й в рамках чемпионата мира Формулы-1.

Поул выиграл Льюис Хэмилтон на Mercedes.

В гонке также победил Хэмилтон, вторым стал его напарник по команде Валттери Боттас, третьим — Макс Ферстаппен на Red Bull. Хэмилтон одержал рекордную, 92-ю победу, побив рекорд Михаэля Шумахера. Также в этой гонке Хэмилтон совершил хет-трик (поул, быстрейший круг гонки и победа).

Шины 
Все гонщики получили заранее установленный одинаковый набор: два комплекта Hard, три комплекта Medium и восемь комплектов Soft.

Pirelli привезли тестовые 13-дюймовые шины для  сезона на первые 30 минут второй практики.

Свободные заезды 
В первой пятничной практике сессию возглавил Валттери Боттас на Mercedes, вторым стал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, уступив ему 0,339 секунды. Третью строчку занял Макс Ферстаппен на Red Bull.

Вторую пятничную практику снова возглавил Валттери Боттас, на втором месте расположился Макс Ферстаппен. Третью позицию занял Ландо Норрис на McLaren.

В субботу первое место опять занял Боттас, Хэмилтон уступил ему 0,026 секунды, а на третьем месте расположился Макс Ферстаппен с отставанием 0,158 секунды.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +21 °C, трасса +35 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:22,205
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Стартовое поле

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +20 °C, трасса +25…24 °C

|-
!colspan="13"|Быстрейший круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:18,750, поставлен на 63 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Позиции по итогу гонки

Комментарии

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

См. также 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт автодрома Алгарве

Ссылки 
 
 

Формула-1 в сезоне 2020